Nie patrz w górę – japoński film z 2009 w reżyserii Fruita Chana
 Nie patrz w górę – amerykański film z 2021 w reżyserii Adama McKaya